GHK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gush Katif (Israele)